

Patronyme 
  (1866–1955), archéologue écossais
 James Curle (1862-1944), archéologue écossais (et frère aîné du précédent)
 Keith Curle (1963-), footballeur anglais
 Walter Curle, doyen de Lichfield (1622–1628), évêque de Bath et Wells (1629-1632)

Marine 
 Barclay Curle, chantier naval britannique

Horticulture 
 'Christian Curle', Cocker 1909 : variété de rose dérivée de la Dorothy Perkins